Bob Harvey peut faire référence à :
 Bob Harvey (1933-), bassiste ayant joué notamment dans Jefferson Airplane ;
 Bob Harvey, illustrateur de livres, en particulier pour enfants ;
 Bob Harvey (1942-), ancien maire de Waitakere, Nouvelle-Zélande ;
 Bob Harvey (1918–1992), joueur de champ extérieur américain de la Negro League de baseball ;
 Bob Harvey, capitaine du bateau pirate le Speedy dans le roman de Jules Verne L'Île mystérieuse.